Filmpreis 2015 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2015
 Österreichischer Filmpreis 2015
 Europäischer Filmpreis 2015